Perdomo ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Vila Perdomo (* 1971), kubanischer Ringer, siehe Alexis Vila
 Chance Perdomo (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Facundo Perdomo (* 1999), uruguayischer Fußballspieler
 Fernando Araújo Perdomo (* 1955), kolumbianischer Politiker
 Ismael Perdomo Borrero (1872–1950), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Bogotá
 José Perdomo (* 1965), uruguayischer Fußballspieler
 Kike Perdomo (* 1961), spanischer Jazzmusiker
 Luis Perdomo (* 1971), Jazzpianist venezolanischer Herkunft
 Nili Perdomo (* 1994), spanischer Fußballspieler
 Óscar Berger Perdomo (* 1946), guatemaltekischer Politiker und Präsident Guatemalas
 Ricardo García Perdomo (1920–1996), kubanischer Gitarrist und Komponist
 Roberto Perdomo Paredes (1926–2007), honduranischer Diplomat und Politiker
 Stéfano Perdomo (* 1990), uruguayischer Fußballspieler